Helena steht für:

 Helena (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Helena (Mythologie), Gestalt der griechischen Mythologie
 Helena (Mutter Konstantins des Großen), christliche Heilige
 Helena (Euripides), antike Tragödie
 (101) Helena, Asteroid
 Helena (Almanach), Musenalmanach
 Helena (1924), deutscher Stummfilm
 Linux Mint 8 Helena, Codename der Version 8 von Linux Mint

Héléna ist der Familienname folgender Personen:

 André Héléna (1919–1972), französischer Kriminalschriftsteller

Helena ist der Name folgender Orte

in der antiken Geographie:
 eine Insel vor Attika, heute Makronisos
 ein Ort nahe der Pyrenäen, heute Elne in Frankreich

in den Vereinigten Staaten:
 Helena (Alabama)
 Helena (Arkansas) (heute Stadtteil von West Helena-Helena)
 Helena (Georgia)
 Helena (Illinois)
 Helena (Kalifornien)
 Helena (Mississippi)
 Helena (Missouri)
 Helena (Montana)
 Helena (Ohio)
 Helena (Oklahoma)
 Helena (Wisconsin), im Iowa County
 Helena Valley Northeast (Montana)
 Helena Valley Southeast (Montana)
 Helena Valley West Central (Montana)
 Helena West Side (Montana)
 Helena (Washington)

Schiffe:
 Helena (Schiff, 1998), Frachtschiff der AW Ship Management
 Helena (Schiff, 1925), Ausflugsschiff in Kraków
 St. Helena (Schiff), britisches Postschiff

Siehe auch:
 Die schöne Helena
 Helena Township
 Helenamedaille
 St. Helena
 Helenius